Maple Cross bezeichnet:
 eine Ortschaft in Hertfordshire, siehe Maple Cross (Hertfordshire)
 eine finnische Thrash-Metal-Band, siehe Maple Cross (Band)